Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 1989 des Internationaux de France de tennis qui se déroulent du  au .

Faits marquants 
 Kent Carlsson,  de série, et Emilio Sánchez,  de série, déclarent forfait avant le début du tournoi.
 Le triple vainqueur du tournoi et  mondial Ivan Lendl est battu en huitième de finale par le jeune américain Michael Chang.
 Mats Wilander, triple vainqueur de l'épreuve et tenant du titre s'incline en quart de finale face à Andrei Chesnokov.
 Michael Chang remporte le tournoi en battant Stefan Edberg en finale. Il s'agit seulement de son  ATP en simple. Il devient le plus jeune vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem à seulement 17 ans et 3 mois et 14 jours.

Parcours

Têtes de série 

 Qualifiés 
 Wild cards (invitations) 

 Lucky loser (repêché)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Tennis masculin en 1989
Simple messieurs des Internationaux de France
Tennis en France en 1989
Tennis en mai 1989
Tennis en juin 1989